«Matchbox» () — песня в жанре рок-н-ролл и рокабилли, написанная Карлом Перкинсом. Впервые записана Перкинсом на лейбле Sun Records 4 декабря 1956, выпущена Sun Records как сингл на 45 оборотов в минуту 11 февраля 1957 (номер по каталогу Sun 261). Одна из наиболее знаменитых песен Карла Перкинса. Кавер-версии песни записывали и исполняли многие исполнители и группы, в частности, The Beatles.

Создание песни 
После того, как Карл Перкинс записал песню «», его отец Бак () предложил Карлу записать старую, 1920-х годов, песню «Match Box Blues». Бак помнил только несколько строчек песни — или с записи 1927 года в исполнении Blind Lemon Jefferson (американский блюзовый певец и гитарист), или в версии игравшей в стиле кантри группы  (которые записали песню дважды — в 1930-х и в 1947). После того как Карл Перкинс пропел те несколько слов, которые помнил его отец, Джерри Ли Льюис, который в то время был сессионным пианистом на студии Sun Records, начал играть рифф в стиле буги-вуги. Карл подхватил его на гитаре и начал петь, импровизируя текст на ходу. В результате 4 декабря 1956 Карл Перкинс и аккомпанирующий ему состав музыкантов записали песню под названием «Matchbox».

Позднее в этот же день, Элвис Пресли, Джонни Кэш, Карл Перкинс и Джерри Ли Льюис (снова как сессионный пианист) собрались в той же студии Sun вместе с продюсером Сэмом Филлипсом. Импровизированный состав группы, участвовавшей в этом джем-сейшне, позднее стал известен под названием «Квартет ценой в миллион долларов» (.)

Перкинс утверждает, что он не слышал песню Джефферсона «Match Box Blues» до того, как записал «Matchbox». Песня Джефферсона — об энергично размышляющей женщине (), песня Перкинса — о влюбленном «плохом парне» с ограниченными перспективами на будущее ().

Впервые «вживую» Перкинс исполнил «Matchbox» 2 февраля 1957 на телевизионном шоу  телеканала ABC-TV.

Кавер-версия The Beatles 
The Beatles были поклонниками Карла Перкинса и начали исполнять «Matchbox» с 1961 года. Ведущим вокалистом в песне был Пит Бест, их барабанщик в то время; не сохранилось студийных записей с исполнением The Beatles этой песни, где солировал бы Пит Бест, но существует запись их выступления с вокалом Беста. В 1962 Джон Леннон пел эту песню во время выступления группы в клубе «Стар» в Гамбурге; запись этого исполнения вошла в альбом Live! at the Star-Club in Hamburg, Germany; 1962.

В 1963 году The Beatles исполняли «Matchbox» во время их выступлений по радио BBC — уже с новым барабанщиком, Ринго Старром, в качестве ведущего вокалиста; это исполнение вошло в альбом Live at the BBC.

Когда 1 июня 1964 году The Beatles записывали «Matchbox» в студии, ведущий вокал также исполнял Старр; есть предположения, что Перкинс присутствовал в студии во время записи (в 1964 Перкинс был на гастролях в Великобритании и 1 июня посещал студию Abbey Road Studios; ходили слухи, что он даже играл на записи The Beatles вступительный гитарный рифф). Как часто бывало, все инструментальные партии в записи песни играли сами The Beatles, за исключением фортепиано, на котором играл продюсер Джордж Мартин. Джордж Харрисон играл в этой песне на 12-струнной гитаре, в то время как Леннон играл на электрогитаре рифф и соло. Ринго Старр играл на барабанах и пел одновременно, после записи всей группы он дополнительно продублировал запись своего вокала (так называемый «дабл-трекинг»).

В Великобритании песня в версии The Beatles впервые вышла на мини-альбоме Long Tall Sally 19 июня 1964; в США — на альбоме Something New, сингл с которого, включающий «Matchbox» и «Slow Down» (выпущен 24 августа 1964), достиг 17-го места в чарте синглов журнала Billboard.

«Matchbox» вошла также в сборники записей The Beatles — Rock'n'roll music Vol.1, Past Masters и Mono Masters, выпущенные соответственно в 1976, 1988 и 2009.

Примечания 

Синглы 1957 года
Синглы 1964 года
Песни Карла Перкинса
Песни The Beatles
Синглы Parlophone
Песни, спродюсированные Джорджем Мартином
Песни, написанные Карлом Перкинсом
Синглы Capitol Records
Синглы Sun Records
Песни на английском языке
Песни, спродюсированные Сэмом Филлипсом
Песни рок-н-ролла